Jochheim ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Jochheim (1839–1874), deutsche Schriftstellerin
 Barbara Jochheim (* 1954), deutsche Politikerin
 Gernot Jochheim (* 1942), deutscher Autor
 Hermann Günther Jochheim (1817–1893), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
Konrad Jochheim (1895–1983), Künstler und Erfinder der Schriftart Jochheim Deutsch
 Kurt-Alphons Jochheim (1921–2013), deutscher Rehabilitationsmediziner
 Martin Jochheim (* 1958), deutscher evangelischer Theologe
 Thomas Jocheim (* 1931), deutscher Kunstsammler

Jochheim ist der Name folgender Unternehmen: 
 Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Büroartikelhersteller